Dies ist eine Liste der größten Städte Nordamerikas mit über zwei Millionen Einwohnern (inkl. Metropolregion).

Siehe auch 
 Liste der Städte in den Vereinigten Staaten
 Liste der Städte in Kanada
 Liste der Städte in Mexiko
 Liste der größten Städte Südamerikas
 Liste der größten Metropolregionen der Welt

siehe die Verlinkung einzelner Städte

Weblinks 
 United States Census Bureau (englisch)
 City Population - Die größten Städte und Agglomerationen in den Vereinigten Staaten
 City-Data.com - Top 100 biggest cities (englisch)
 Finanzen.net - Die größten Metropolregionen 2011
 Statistikbehörde Nicaragua
 Statistikbehörde El Salvador

!
Nordamerika, grosste Stadte